Die Western & Southern Financial Group Masters 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. August 2004 in Mason (Ohio), bei Cincinnati, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz auf ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Herreneinzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der dieses Jahr im Halbfinale am späteren Sieger, der Nummer 10 der Setzliste, Andre Agassi, scheiterte. Agassi schlug im Finale Lleyton Hewitt, um seinen 59. Karrieretitel zu gewinnen. Dies war der einzige Titel der Saison für ihn. Hewitt verlor nach 2002 sein zweiten Finale in Cincinnati.
Im Doppel schieden die US-Brüder Bob und Mike Bryan in ihrem ersten Match aus. Neue Turniersieger wurden Mark Knowles und Daniel Nestor. Insgesamt war es der 26. gemeinsame Titel der beiden sowie nach 1996 und 1998 der dritte gemeinsame Titel in Cincinnati.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am höchsten platzierten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Mason (Ohio)